Kuhnke är ett tyskt efternamn, som den 31 december 2021 bars av 6 personer bosatta i Sverige.
 Alice Bah Kuhnke (född 1971), svenska politiker
 Christian Kuhnke (född 1939), tysk tennisspelare
 Johannes Bah Kuhnke (född 1972), svensk skådespelare

Källor

Tyska efternamn
Efternamn från förnamn